Большекургузинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Зеленодольском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — село Большие Кургузи.

География 
Граничит с юго-востока с Бишнинским сельским поселением, с юго-запада с Большеключинским сельским поселением, с запада с Большеякинским сельским поселением, с севера с Республикой Марий Эл, с востока с Высокогорским районом.

По землям поселения с востока на протекает небольшая речка Петьялка, которая впадает в реку Илеть. Вокруг Петьялки немало родников. Для мелиорации построена дамба собирающая воду из ручьев.

Вокруг поселения множество оврагов с лесными массивами.

В лесных массивах встречаются лисы, зайцы, ежи. Гнездятся множество птиц. Искусственные озёра привлекают уток и чаек.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 24-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Зеленодольский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
На территории сельского поселения находятся известковые залежи. Открыт карьер по переработке известковых залежей для удобрений, щебёнки и бутового камней для строительства.
С южной стороны находятся песчаные залежи, которые используются для строительства дорог.

Культура 
Ежегодно проходят сабантуи собирающие много людей.

Связь и средства массовой информации 
 Связь: Би Лайн, МТС, Мегафон. ADSL и 3G интернет.
 Телевидение: Население использует эфирное и спутниковое телевидение.

Организации 
 ООО Прогресс
 Кургузинская СОШ ЗМР РТ
 Филиал ПУ № 107 г. Зеленодольск
 ФАП — 2
 Сельских библиотек — 2
 Клубных учреждений — 2
 Мечетей — 3
 Почтовое отделение.

Транспорт 
Через территорию сельского поселения проходит автотрасса районного значения Кульбаш — Раифский поворот, по которой курсируют автобусы по маршруту:
 Кульбаш — Казань,
 Бишня — Казань.

Примечания

Ссылки 
 Портал муниципальных образований Республики Татарстан 

Муниципальные образования Зеленодольского района
Сельские поселения Татарстана